Sirocco, Siroco ou Scirocco fait référence à :

 Le sirocco, un type de vent ;
 Le Siroco, un navire de la Marine nationale française en service de 1928 à 1940 ;
 Le TCD Siroco, un navire de la Marine nationale française ;
 Le Siroco, un sous-marin conventionnel de classe Agosta de la marine espagnole ;
 La Volkswagen Scirocco, un modèle de voiture qui doit son nom au vent (idem pour la Volkswagen Passat) ;
 Sirocco, ancien nom de Psyké Underground, montagnes russes situées à Walibi Belgium ;
 Le Sirocco, un ULM multiaxe construit par la firme Aviasud et aujourd'hui par Aeriane, qui en a racheté les droits ;
 Sirocco, un kakapo (perroquet endémique de la Nouvelle-Zélande et en danger d'extinction). Sirocco est connu internationalement à la suite d'un incident lors du tournage de l'émission Last Chance to See. Il est depuis utilisé comme mascotte dans un but de promotion et sensibilisation aux programmes de protection de la faune néo-zélandaise.

Œuvres 
 Scirocco est un opéra d'Eugen d'Albert sur un livret de Karl Michael von Levetzow et Leo Feld de 1921 ;
 Sirocco, film français de 1931 ;
 Sirocco est un film de Curtis Bernhardt de 1951 ;
 Le Coup de sirocco est un film d'Alexandre Arcady de 1979 ; 
 Scirocco est un film d'Aldo Lado de 1987.

Homonymie de titre